U-Bahnhof Karlsplatz steht für:

 U-Bahnhof Karlsplatz (Essen)
 U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus) in München, siehe Bahnhof München Karlsplatz
 U-Bahnhof Karlovo náměstí in Prag
 U-Bahn-Station Karlsplatz in Wien